The High Cost of Living – cortometraggio del 1912 diretto da Étienne Arnaud
 The High Cost of Living – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
 The High Cost of Living – film del 2010 diretto da Deborah Chow